Ниже представлен список городов Сальвадора.

Список 

Сальвадор